Delaunay (russisch Delone) ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Delaunay (1828–1892), französischer Erfinder einer Stenographie-Methode
 Catherine Delaunay (* 1969), französische Jazzmusikerin
 Charles Delaunay (1911–1988), französischer Jazzautor, Leiter und Begründer des Hot club de France
 Charles Eugène Delaunay (1816–1872), französischer Mathematiker und Astronom
 Henri Delaunay (1883–1955), französischer Fußballer, Generalsekretär der UEFA
 Jacques Charles René Delaunay (1738–1825) französischer General
 Joseph Delaunay (1752–1794), französischer Advokat und Revolutionär
 Jules-Élie Delaunay (1828–1891), französischer Maler
 Louis Delaunay, französischer Automobilkonstrukteur (Delaunay-Belleville) und Unternehmer 
 Louis-Arsène Delaunay (1826–1903), französischer Schauspieler
 Michèle Delaunay, französische Onkologin und Politikerin
 Robert Delaunay (1885–1941), französischer kubistischer Maler 
 Sonia Delaunay-Terk (1885–1979), russisch-französische Malerin und Designerin

sowie:
 Delaunay-Belleville, eine französische Automarke
 Delaunay (Mondkrater), benannt nach Charles Eugène Delaunay

Siehe auch
 Launay, für Namen in der ursprünglichen Schreibweise de Launay
 De Launey
 Delaunay-Triangulation